Заводы с названием «Прогресс», о которых есть статьи в Википедии:
 Прогресс (завод, Бердичев)
 Прогресс (завод, Мичуринск)
 Прогресс (авиационный завод, Арсеньев)
 Прогресс (завод, Ленинград)